Endless Love (englisch: endlose Liebe) bezeichnet:

Film und Fernsehen:
 Endless Love, deutscher Titel Endlose Liebe, US-amerikanisches Filmdrama von Franco Zeffirelli aus dem Jahr 1981
 Endless Love (Südkoreanische Fernsehserie), 2000–2006
 Endless Love (Philippinische Fernsehserie), 2010
 Endless Love (2014), US-amerikanisches Filmdrama von Shana Feste aus dem Jahr 2014

Musik:
 Endless Love (Lionel-Richie-und-Diana-Ross-Lied), Pop-Duett von Lionel Richie und Diana Ross aus dem Jahr 1981
 Endless Love (Jeanette-Biedermann-Lied), Lied von Jeanette Biedermann aus dem Jahr 2006